

Писарево — село, Великотирновська область, община Горішня Оряховиця
 Писарево — село, Шуменська область, община Новий Пазар

Писарево — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Див. також 
 Писарьово